Ruellin est un nom propre qui peut désigner :

 Ruellin († vers 650), évêque de Cornouaille en Bretagne, disciple de saint Tugdual ; saint chrétien fêté le 28 février.
 Saint-Ruellin, commune française imaginaire du Finistère en Bretagne, dans le roman de Claude Pasquet intitulé La Nuit du Pardon
 Chapelle Saint-Ruellin, nom de plusieurs chapelles bretonnes, dont une à Tréguier.

Références